Еро је назив за:

 Ужичанина или Херцеговца (такође: Ера)
 место у Француској
 департман у Француској

Види још 
 Надимак Ера користио је певач Ера Ојданић.
 ера је назив за велики временски период.